Trine Andersen kan henvise til:

 Trine Andersen (cykelrytter) (Trine Gindeskov Andersen, født 1987) – dansk cykelrytter
 Trine Andersen (forfatter) (født 1969) – dansk forfatter